

Persone
 Erhard Werndl von Lehenstein (* 1932) – pedagogo tedesco
 Ernst Werndl (1886-1962) – inventore tedesco nella cinematografia, nipote di Josef Werndls
 Ernst-Moritz Werndl-Schollenried (1893-1989) – pittore tedesco
 Johann Werndl (1887-1938) – politico austriaco
 Josef Werndl (1831-1889) – armaiolo austriaco
 Joseph Werndl (* 1929) – organista austriaco
 Leopold Werndl (1797-1855) – armaiolo austriaco, padre di Josef Warndl
 Peter Werndl (* 1947) – giurista tedesco

Aziende
Werndl – azienda d'armi austriaca